Este nombre corresponde a dos anfibios:

 Rana nigricans Agassiz, 1850 es sinónimo de Lithobates clamitans (Latreille, 1801)
 Rana nigricans Hallowell, 1854 es sinónimo de Rana draytonii Baird & Girard, 1852

Ranidae